Джон Д. Лаудермилк (; 31 марта 1934 года, Дарем, штат Северная Каролина — 21 сентября 2016 года) — американский автор-исполнитель, записывавшийся также под псевдонимом Johnny Dee.

Музыкальная карьера 

Наибольшего успеха в чартах он добился с синглом «Language of Love» (1962), но вошёл в историю прежде всего песнями, написанными для других исполнителей, в числе которых были The Everly Brothers, Чет Аткинс, The Nashville Teens, Paul Revere & the Raiders, Джонни Кэш, Марианн Фэйтфул. Песенное творчество Лаудермилка было неоднородно и в качественном отношении неровно; он (как отмечал Allmusic) охотно штамповал пресные поп-баллады, но при этом мог создать и дельта-блюзовую классику; сама по себе одна уже только «Tobacco Road» «обеспечила ему место в истории популярной музыки».

В 1976 году исполнитель был введён в Зал Славы авторов Нэшвилла ().

Наиболее известные композиции 

 «A Rose and a Baby Ruth»
 «Ebony Eyes»
 «Google Eye»
 «Indian Reservation»
 «Norman»
 «Paper Tiger»
 «Sad Movies (Make Me Cry)»
 «Talk Back Trembling Lips»
 «Then You Can Tell Me Goodbye»
 «This Little Bird»
 «Thou Shalt Not Steal»
 «Three Stars»
 «Tobacco Road»
 «Turn Me On»
 «Waterloo»
 «Poetry in motion»
 «Indian Outlaw»

Примечания

Ссылки 
 members.chello.nl. — Биография Лаудермилка и его песни.

Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Авторы-исполнители США
Исполнители RCA Victor